Владимир Васильевич Каракулев (1951—2015) — советский и российский учёный в области сельскохозяйственных наук и организатор высшей школы, ректор Оренбургского государственного аграрного университета (с 2009 года), заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 12 ноября 1951 года в селе Сергиевка Первомайского района Оренбургской области. Рос и воспитывался в семье сельских тружеников.

В 1974 году — окончил агрономический факультет Оренбургского сельскохозяйственного института (Оренбургский СХИ), после чего работал агрономом-семеноводом отдела семеноводства в учебно-опытном хозяйстве Оренбургского СХИ.

В 1977 году — начал научно-педагогическую деятельность ассистентом кафедры общего земледелия Оренбургского СХИ.

В 1981 году — защитил кандидатскую диссертацию, был назначен на должность заместителя декана агрономического факультета.

С 1995 года — профессор кафедры общего земледелия Оренбургского государственного аграрного университета.

С 1986 по 1999 годы — декан агрономического факультета.

В 1997 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Агроэкологические аспекты комплексной химизации степной зоны Южного Урала».

С 1999 по 2009 годы — проректор по учебной работе, в апреле 2009 года назначен и. о. ректора, с декабря 2009 года — ректор Оренбургского государственного аграрного университета.

Автор более 150 научных работ.

Умер 6 ноября 2015 года.

Награды 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1994)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2000)
 Медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса» II степени (2007)
 Серебряная медаль и диплом второй степени Международной агропромышленной выставки «Золотая осень — 2014» — за разработку влагоэнергосберегающих технологий возделывания бахчевых и пропашных культур в условиях Оренбургской области

Примечания

Ссылки 
 
 

Ректоры Оренбургского аграрного университета